Влади́мир Ю́рьевич Медя́ник (род. 13 июня 1970 года, Луганск) — , политик, общественный деятель. Депутат Луганского городского совета с 2002 года. Председатель бюджетной комиссии ЛГС.

Народный депутат Украины Верховной Рады VII созыва. Комитет ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Член исполнительного комитета межпарламентской организации «Исполнительный комитет Национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе».

Входил в группы по межпарламентским связям с Великобританией, Австрией, США, Японией, Россией, Италией, Германией, Израилем, Швейцарией, ОАЭ, Францией, Швецией, Люксембургом, Сингапуром, Индией, КНР.

Автор ряда законопроектов. Кандидат экономических наук. Председатель федерации конного спорта Луганской области.

Биография 
Владимир Медяник родился 13 июня 1970 года в Ворошиловграде, УССР.

В 1987 году окончил экспериментальный специализированный класс (программирование, математика, физика) СШ № 17 г. Ворошиловграда.

После окончания школы поступил в Ворошиловградский машиностроительный институт на транспортный факультет, где учился в течение 1987—1990 годов.

В 1988—1989 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1990 году поступил в Донецкий университет экономики и торговли, где в 1994 году получил диплом по специальности «экономист-менеджер управления».

Автор ряда научных работ: 1993—2001 гг.

В 2001 году получил степень кандидата экономических наук, защитив в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля диссертацию на тему «Компенсаторные возможности предприятий малого и среднего бизнеса».

В 22 года создал и возглавил свое первое предприятие «Трейд Импэкс».

Бизнес 
С 1992 учредитель и генеральный директор предприятия «Трейд Импэкс».

Экспортно-импортные контракты с крупнейшим химическим концерном Европы «Hoechst AG» (Германия).

В 1994—1996 годах работал генеральным директором строительной компании «Линтон» (Строительство торгово-офисного центра «Каштан-Луганск»).

В течение 1996—2006 годов был председателем наблюдательного совета, генеральным директором ПКФ «Электра».

2001—2006 год — председатель правления ОАО «Россия».

С 2006 года возглавляет строительную компанию «Терра». Член наблюдательного совета ОАО «Луганск Печать».

Занимался девелоперским, строительным, издательским, рекламным, ресторанным бизнесом, ритейлом продовольственных товаров (сеть супермаркетов «Мандарин»), электроники и AV-техники (сеть «Каштан-электроникс»).

В 2007 году построил крупнейший в регионе торгово-офисный комплекс «Луганск Сити Центр».

Ведущий в регионе оператор в издательском и розничном бизнесе прессы. С начала 2000-х — региональный партнер (50/50) UMH (Украинского медиахолдинга).

С 1998 года часть прибыли предприятий Владимир Медяник вкладывает в благотворительность, общественные и социальные проекты.

Луганский городской совет (2002—2012) 
В 2002 году впервые избран депутатом Луганского городского совета по мажоритарному округу Ленинского района г. Луганска, где В. Медяник родился и проживал.

В 2005 году возглавил городскую организацию президентской партии «Наша Украина». В 2006 году перед местными выборами вышел из партии по идеологическим соображениям и из-за несогласия с «конъюнктурной» региональной политикой партии.

В 2006 году баллотировался на пост мэра Луганска. В течение выборов лидировал по соцопросам и экзитполам, однако по результатам подсчета голосов проиграл выборы ставленнику ОГА.

В 2010 году повторно избран депутатом городского совета г. Луганска. Возглавил бюджетную комиссию. В течение года под его кураторством был полностью восстановлен городской автобусный парк (ГАП), и городской совет закупил более 40 новых автобусов.

Коммунальный транспорт по инициативе В. Медяника, поддержанной горсоветом, бесплатно перевозил льготные категории граждан громады. Также для создания конкурентной среды и избежания монополии и коррупции на рынке транспортных услуг по инициативе В. Медяника в г. Луганск был привлечен немецкий оператор пассажирских перевозок.

В трех депутатских приемных В. Медяника бесплатно оказывалась правовая и юридическая помощь гражданам Луганска.

Общественная деятельность. Благотворительность 
В 2001 году для координации социальных проектов, реализуемых с 1998 года, В. Медяник с рядом активистов и неравнодушных к судьбе города горожан, создал общественную организацию «Луганский актив» и был избран её председателем.

Владимир Медяник инициировал ряд социально значимых проектов, в числе которых проект «Вернем дворы детям» (1). В рамках данного проекта с 2001 по 2014 годы было отреставрировано и благоустроено 176 дворов многоквартирных домов, построены и установлены детские и спортивные площадки (2). По инициативе Медяника городской совет принял мораторий на выделение земли на внутридворовых территориях под коммерческую деятельность.

Будучи крупным предпринимателем, Медяник всегда был сторонником ведения социально ответственного бизнеса. В частности, он открыл в Луганске и области сеть социальных продуктовых магазинов «Продторг Советский» (3)(4), в которых товары предприятий аграрно-промышленного сектора и продовольствия реализовывались по оптовым ценам без торговой наценки пенсионерам, малообеспеченным гражданам и льготникам региона.

Также был открыт хлебопекарный цех, который обеспечивал «Продторг Советский» хлебобулочными изделиями по себестоимости. Медяник лично контролировал качество товаров в социальных магазинах.

Все проекты общественной организации «Луганский актив» финансировались и реализовывались при помощи бизнеса В. Медяника. Общественный совет «Луганского актива» совместно с представителями ОСМД, советом квартальных (частный сектор), членами громады Луганска на регулярных собраниях определяли общественную важность проектов и их приоритетность, а также графики реализации и их адресность.

Основные направления и проекты:

«Здоровье» — обеспечение медикаментами малоимущих, нуждающихся, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

«Безопасность» — установка более чем в 100 домах металлических, кодових подъездных дверей, восстановление уличного и внутриквартального освещения, восстановление дорожного покрытия (асфальта, плиты) на улицах и во дворах г. Луганска, оборудование пешеходных переходов (освещение, разметка, лежачие полицейские) возле школ, садиков, жилых кварталов.

«Спорт детям» — оборудование спортивных площадок, футбольных и баскетбольных/волейбольных полей, обеспечение спортивным инвентарем «дворовых» детских команд. И многие другие проекты.

Верховная Рада Украины. Политическая деятельность 
С 2012 года — депутат Верховной Рады Украины VII созыва.

В 2012 году на выборах в Верховную Раду Украины одержал уверенную победу на 109-ом мажоритарном округе (г. Луганск, Краснодонский район, г. Краснодон, г. Молодогвардейск, г. Суходольск) (5). Успех на выборах был обусловлен многолетней работой (с .) в качестве депутата горсовета г. Луганска и реализацией многочисленных социальных проектов на постоянной основе.

В. Медяник является автором ряда законопроектов и законодательных инициатив (6), направленных на усиление роли местного самоуправления, развитие угледобывающей отрасли, транспортной инфраструктуры Украины и социальной защиты граждан.

Став народным депутатом, вкладывал средства как из депутатского фонда, так и собственные в развитие инфраструктуры своего округа (11). Как общественный деятель занимался решением ключевых вопросов граждан. Помогал и поддерживал ветеранские организации, школы, детские сады, медицинские учреждения, занимался благоустройством территорий (8).

Системно содействовал в решении социальных вопросов, выделял средства на ремонты школ и детских садов (9), постоянно оказывал финансовую помощь на лечение инвалидам, малоимущим и многодетным семьям.

Эффективно и успешно наладил взаимодействие органов местного самоуправления, мэров городов и председателей поселковых советов с профильными министерствами для качественного решения проблем в здравоохранении, образовании, социальной политике, транспортном и инфраструктурном секторах региона.

Организовывал и спонсировал проведение спортивных соревнований (7), культурных мероприятий, концертов, поддерживал школы, ВУЗы и творческие коллективы.

Обеспечил практически все школы округа компьютерными классами (10), библиотеками, спортивным инвентарем, школьными автобусами.

Помогал гериатрическому пансионату в Луганске. Восстановил и финансировал конно-спортивную школу Луганской области, в которой дети и юноши занимались выездкой и конкуром на бесплатной основе (13). Став президентом Федерации конного спорта Луганской области (12), организовывал турниры и соревнования как регионального, так и Национального уровней.

Будучи депутатом, организовал активную работу общественной приемной (14). Только за 2012 год обработано и положительно решено около 8 000 обращений граждан округа. Аналогичная статистика по 2013-14 годам.

Занимался вопросами водоснабжения и газификации населенных пунктов, ремонтом дорог и подъездов.

Также отмечалось постоянное результативное взаимодействие депутата с руководством и коллективами предприятий округа, направленное на решение социальных, производственных, юридических вопросов и взаимодействие с органами власти.

Политическое преследование 
6 августа 2016 года в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александра Ефремова бывший депутат от Партии регионов Владимир Медяник был задержан Генеральной прокуратурой Украины (15) (16).

Ему выдвинули подозрение в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины и нарушения конституционного строя (ч. 3, ст. 110 УК Украины) и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1, ст. 256-3 УК Украины) (17) (18).

8 августа Печерский районный суд Киева арестовал Владимира Медяника, после чего экс-депутата поместили в СИЗО СБУ.

1 октября 2016 года Владимир Медяник находясь в следственном изоляторе СБУ, в ответ на незаконное продление ареста до конца ноября 2016 года объявил голодовку, требуя проведения одновременного допроса (очной ставки) со свидетелями Ландиком, Ивановым, Грековым, на показаниях которых СБУ построила обвинения в отношении экс-депутата (19) (20).

Впоследствии ни один из перечисленных свидетелей не подтвердил того, что вменялось в качестве подозрения Владимиру Медянику. Видео с совместными допросами так называемых свидетелей попало в Интернет (21) (22). В результате дело против политика полностью развалилось.

Большинство экспертов, политологов и политиков публично утверждали, что дело против Медяника и его арест обусловлены политической конъюнктурой и желанием следствия и прокуратуры «выбить» из Медяника показания против коллег-политиков и действующих депутатов ВР. Владимир Медяник отказался идти на соглашение со следствием.

Впоследствии Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если против Медяника нет достаточных доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности и выйдет на свободу. Также Генпрокурор отметил положительную роль Медяника как представителя государства и ВР во время переговоров (23) (24).

Такую позицию поддержал и спикер парламента Андрей Парубий. Он заявил, что Медяник сам предложил свои услуги в переговорном процессе, организовал его в своем офисе, в отличие от других представителей власти, в сложное для страны время как переговорщик занял государственную позицию (25).

Во время боевых действий обеспечивал технический вывоз гражданских лиц и журналистов, в частности «Общественного телевидения».

24 октября администрация СИЗО СБУ (Киев) освободила Владимира Медяника. Все подозрения с него были снять, и Генпрокуратура Украины закрыла в отношении политика уголовное производство (26).

В интервью Владимир Медяник заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины принуждали его дать показания против сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрия Бойко, депутата от ОБ Сергея Дунаева и других коллег по парламенту (28).

В настоящий момент иск политика рассматривается Европейским Судом по правам человека (29).

Кандидаты экономических наук
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Выпускники Восточноукраинского национального университета
Депутаты Луганского городского совета